Even (en llatí Evenus, Evenos, en grec Εὔηνος o Εὐηνός) va ser un poeta grec, o una sèrie de poetes, autor o autors de setze epigrames inclosos a lAntologia grega.

El més possible és que no fos un únic poeta sinó diversos poetes del mateix nom. Al manuscrit de lAntologia grega que es troba a la Biblioteca del Vaticà, un dels epigrames va encapçalat amb el nom Ευΐνου, una altra com Εὐήνου Ἀσκαλωνίτου, una altra com Εὐΐνου Ἀθηναίου, una altra com Εὐήνου Σικελιώτου, i el darrer com Εὐήνου γραμματικοῦ. Probablement algun d'ells és Even de Paros el Vell i un altre Even de Paros el Jove, els dos poetes més coneguts, mencionats per Eratòstenes, que diu que d'un d'ells, no especifica quin, va ser citat per Plató. De fet, Plató parla d'un Even a lApologia de Sòcrates de forma irònica, i diu que era un filòsof o sofista i un poeta. Màxim de Tir diu que Even, segurament Even el Jove, va ser mestre de poesia de Sòcrates. Eusebi de Mindos situa Even cap a la 30 Olimpíada, és a dir l'any 460 aC.

Els epigrames conservats estan escrits en poesia gnòmica, és a dir, aforística. Els primers sis poemes són sense gaires dubtes d'Even el Jove, i potser també el setzè.

Referències 

Epigramatistes de l'Antologia grega
Persones d'Ascaló
Poetes israelians
Poetes grecs